Неганов — русская фамилия. Известные носители:

 Неганов, Борис Степанович (1928—2012) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки РФ.
 Неганов, Василий Иванович (1899—1978) — кораблестроитель, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Государственной премий.
 Неганов, Вячеслав Александрович (1952—2019) — российский радиофизик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Неганов, Максим Юрьевич (род. 1984) — российский самбист.